Marcin Kubiak – polski astronom
 Marcin Kubiak – polski dyplomata